Fil tèxtil, element prim i flexible de llargada indefinida.
 Biografies:
 Publi Furi Fil (cònsol), cònsol el 223 aC.
 Publi Furi Fil (magistrat), magistrat romà fill de l'anterior.
 Publi Furi Fil (pretor), pretor el 174 aC.
 Luci Furi Fil (pretor), pretor el 171 aC.
 Luci Furi Fil (cònsol), cònsol el 136 aC.